Jukka est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Jukka Gustafsson (né en 1947), homme politique finlandais
Jukka M. Heikkilä (né en 1966), écrivain finlandais
Jukka Heinikainen (né en 1972), coureur cycliste finlandais
Jukka Hentunen (né en 1974), joueur finlandais de hockey sur glace
Jukka Hildén (né en 1980), cascadeur de télévision finlandais
Jukka Jalonen (né en 1962), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1970), bassiste et ingénieur sonore finlandais
 (1943-2005), critique finlandais de télévision et théâtre
Jukka Kalso, sauteur à ski finlandais
 (né en 1957), chanteur et compositeur finlandais
Jukka Keskisalo (né en 1981), athlète finlandais en 3000 mètres
Jukka Ketomäki (né en 1976), pilote automobile finlandais
Jukka Koskinen (né en 1981), bassiste de metal finlandais
 (né en 1942), chanteur et compositeur finlandais
 (né en 1958), comédien et impressionniste finlandais
Jukka Lehtonen (né en 1982), joueur finlandais de volley-ball
Jukka Lehtovaara (né en 1988), joueur finlandais de football
Jukka Leino (né en 1978), skieur alpin finlandais
 (1943-2018), homme politique finlandais
Jukka Nevalainen (né en 1978), batteur finlandais
 (né en 1942), archevêque finlandais
 (né en 1968), saxophoniste finlandais
 (né en 1980), artiste reggae finlandais
 (né en 1955), acteur finlandais
Jukka Raitala (né en 1988), joueur finlandais de football
Jukka Rajala (né en 1982), skieur alpin finlandais
 (né en 1969), acteur finlandais
Jukka Rauhala (né en 1959), lutteur finlandais
Jukka Rautakorpi (né en 1963), joueur finlandais de hockey sur glace
Jukka-Pekka Palviainen (né en 1967), écrivain finlandais
Jukka Piironen (1925-1976), athlète finlandais en saut à la perche
 (né en 1945), journaliste et caricaturiste finlandais
Jukka-Pekka Saraste (né en 1956), chef d'orchestre finlandais
 (1936-2004), acteur finlandais
Jukka Tammi (né en 1962), joueur finlandais de hockey sur glace
Jukka Tarkka (né en 1942), homme politique finlandais
Jukka Tiensuu (né en 1948), compositeur de musique finlandais
 (né en 1972), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1952), guitariste de jazz finlandais
Jukka Vastaranta (né en 1984), coureur cycliste finlandais
Jukka-Pekka Väyrynen (né en 1961), karatéka finlandais
Jukka Viikilä (né en 1973), écrivain finlandais
Jukka Vilander (né en 1962), joueur finlandais de hockey sur glace

Jukka Voutilainen (né en 1980), joueur finlandais de hockey sur glace
Jukka Ylipulli (né en 1963), coureur finlandais en combiné nordique

Voir aussi
Juuka

Homonymie de prénom
Prénom finlandais